Let There Be Light (česky „Budiž světlo“) může být:
 Let There Be Light (Clarke) – povídka britského spisovatele Arthur C. Clarkea
 Let There Be Light (Heinlein) – povídka amerického spisovatele Roberta A. Heinleina
 Let There Be Light (film) – americký dokumentární film režiséra Johna Hustona z roku 1946
 Let There Be Light (píseň) – píseň britského hudebníka Mika Oldfielda